Exposición puede referirse a:
 Exposición, una exhibición de objetos de diversa temática.
 Exposición Universal, el nombre genérico de varias exposiciones de gran envergadura celebradas por todo el mundo.
 Exposición, en fotografía, tiempo que el material fotosensible es expuesto a la luz.
 Exposición radiométrica, en física, una magnitud que se emplea para medir la intensidad de las radiaciones ionizantes.
 Expósito (recién nacido)